Хуáн Баути́ста де Эррéра (; около 1530, Роис, район Сантандер, — 15 января 1597, Мадрид) — испанский архитектор и учёный, представитель Позднего Возрождения, создатель «неукрашенного» стиля ренессансного зодчества.

Являлся одним из выдающихся архитекторов Испании XVI века. Как истинный человек эпохи Возрождения интересовался многими областями науки. Его работа Discurso sobre la figura cúbica («Речь о кубической форме») показывает его прекрасные познания в геометрии и математике.

Биография
Был родом из дворянской семьи, проживавшей в городе Мовельян провинции Астурия. До весны 1548 года обучался в университете Вальядолида. В 1547-51 гг. сопровождал Филиппа II в поездке в Италию и Брюссель в качестве придворного, а с 1551 по 1559 годы вновь побывал с королём в Италии, где принимал участие в военных компаниях Карла V, а затем переместился в Юсте.

Карьера архитектора началась в 1561 году с работы над королевским дворцом в Аранхуэсе. С 1559 года Эррера принимал участие в качестве помощника главного архитектора Хуана де Толедо в строительстве монастыря-дворца Эскориала, а с 1567 по 1584 год возглавлял работы. Сохранив общую планировку комплекса, Эррера увеличил размер здания, удвоил число его этажей и объединил все четыре фасада общим карнизом. Кроме того, он спроектировал церковь (1574-82) и построил лазарет. Уже в этой работе виден характерный стиль архитектора, отличающийся строгостью архитектурных форм и отсутствием украшений. Этот стиль был назван «неукрашенным» () или «эрререско» (, по имени автора) и вплоть до середины XVII века использовался в испанском зодчестве.

После 1567 года Хуан де Эррера работал над летним дворцом в Аранхуэсе, а в 1583—1598 годы занимался проектом Севильского торгового дома, здание которого в настоящее время занимает Архив Индий. В 1585 архитектор занялся кафедральным собором в Вальядолиде, который позже послужил моделью для соборов в Мехико и в Лиме. Сам Вальядолидский собор в XVIII веке был сильно изменён А. де Чурригерой, поэтому дошёл до настоящего времени в реконструированном виде.

Другие творения Хуана де Эрреры:
 Мост Сеговия в Мадриде — 1584 год
 Южный фасад замка Алькасар в Толедо (конец XVI в.),
 Мост Пальмас в Бадахосе (1596)
 Пласа-Майор в Мадриде — изначальный проект площади был выполнен Эррерой

Примечания

Ссылки 
 

Архитекторы Возрождения
Архитекторы Испании
Архитекторы XVI века
Архитекторы Мадрида